Серия B 1935/1936 () — 7-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 15 сентября 1935 года и закончился 31 мая 1936 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1935/36 на rsssf.com

1935/1936
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1935 году
Спорт в Италии в 1936 году